Brookside puede hacer referencia a:

 Brookside, una serie de televisión británica.
O a varios lugares de Estados Unidos:
 Brookside, un pueblo en el estado de Alabama.
 Brookside, un pueblo en el estado de Colorado.
 Brookside, un lugar designado por el censo en el estado de Delaware.
 Brookside, un municipio en el estado de Illinois.
 Brookside, una villa en el estado de Ohio.
 Brookside, una ciudad en el estado de Texas.